Distillery District – distretto commerciale e residenziale che si trova nella parte est di Downtown Toronto
 Lisburn Distillery F.C. – società calcistica nordirlandese
 Distillery – discoteca di Lipsia